Haurkuning (Paseh), een plaats in Indonesië
Haurkuning (Nusaherang), een plaats in Indonesië